87. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 27 i 28 lipca 2013 w Akureyri.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Maraton 
Mistrzostwa Islandii w biegu maratońskim rozegrano 24 sierpnia w ramach maratonu w Reykjavíku.

Mężczyźni

Kobiety

Biegi na 5000 i 10 000 metrów 
Mistrzostwa Islandii w biegach na 5000 i 10 000 metrów rozegrano 21 września w Kópavogur.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2013 w Islandii
2013 w lekkoatletyce
Akureyri
2013